Olaszország
Piobesi d’Alba, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Piobesi Torinese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében